Pendenza – situazione di un diritto o di un rapporto che per varie cause  non può produrre i suoi effetti
Pendenza – in matematica il coefficiente angolare di una retta
Pendenza del processo o anche litispendenza – situazione processuale nella quale non si può proporre la stessa domanda ad un altro giudice
Pendenza – pendenza della curva della corrente di uscita in un tubo elettronico
Pendenza limite – pendenza oltre la quale finisce di agire un determinato processo di modellamento dei versanti montagnosi o collinari
Pendenza topografica – in topografia, come ad esempio quella dell'asse di una strada
Pendenza – in geologia è l'inclinazione di un piano per cause quali la scistosità o una frattura
Pendenza motrice – pendenza della superficie libera di una corrente a moto uniforme
Pendenza piezometrica – pendenza di una linea piezometrica
Pendenza d'acqua

Geografia 

Pendenza – frazione di Cittaducale in provincia di Rieti